Ulinzi Stars Football Club är en fotbollsklubb från Nakuru, Kenya. De spelar i Kenyan Premier League, där de vann tre raka titlar 2003, 2004 och 2005. Klubben vann sin senaste ligatitel 2010. 

Ulinzi Stars representerar Kenyas väpnade styrkor (armén, flottan och flygvapnet). Klubben grundades 1995 när ett flertal militära lag slogs samman. De spelar sedan 2004 sina hemmamatcher på Afraha Stadium, efter en flytt från Thika. 

Laget representerar även Kenyas militärlandslag i fotboll och kvalificerade sig 2011 för Military World Games i Rio de Janeiro.

Titlar
Kenyan Premier League: 2003, 2004, 2005, 2010 
KPL Top 8 Cup: 2011

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar  
 Ulinzi Stars - Officiell hemsida
 Facebook
 Premier League
 Soccerway
 Sofascore 
 Transfermarkt 
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Kenya
Sportklubbar bildade 1995